Osoby o tym nazwisku:
 Fazio Giovanni Santori – rzymskokatolicki duchowny
 Giulio Antonio Santori – rzymskokatolicki duchowny